Le terme ligne 36 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 36 du tramway du Centre en Belgique
 Ligne 36 du tramway de Galați

Trolleybus 
 Ligne 36 du trolleybus de Liège

Voies ferrées 
 Ligne 36 et 36A des chemins de fer belge

Voir aussi 
 

36